Diese Liste der Mario-Spiele ist eine nach Plattform sortierte Liste sämtlicher Videospiele, in denen die Videospielfigur Mario als Haupt- oder Nebenfigur auftaucht.

Arcade 
 1981 Donkey Kong
 1983 Mario Bros.
 1984 VS. Wrecking Crew
 1985 Super Mario Bros.
 1986 Vs. Super Mario Bros.
 1988 Return of Mario Bros. (Japan)
 1988 Super Mario Bros. 2
 1988 Super Mario Bros. 3
 1990 VS. Dr. Mario
 1990 Dr. Mario
 1990 Super Mario World (America)
 1991 Super Mario World
 1991 Mario open Golf
 1991 Mario Roulette (Japan)
 2003 Super Mario Fushigi no Janjan Land (Japan)
 2004 Super Mario Fushigi no Korokoro Party (Japan)
 2005 Mario Kart Arcade GP
 2007 Mario Kart Arcade GP 2 (Japan)
 2013 Mario Kart Arcade GP DX
 2016 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016 Arcade Edition
 2017 Mario Kart Arcade VR (Japan)
 2020 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020 Arcade Edition

Game & Watch 
 1982 Donkey Kong (Multi Screen)
 1982 Donkey Kong Jr. (Wide Screen)
 1983 Donkey Kong II (Multi Screen)
 1983 Mario Bros. (Multi Screen)
 1983 Mario's Cement Factory (Wide Screen)
 1983 Donkey Kong Jr. (Table Top)
 1983 Mario's Cement Factory (Table Top)
 1983 Donkey Kong Jr. (Panorama Screen)
 1983 Mario's Bombs Away (Panorama Screen)
 1984 Donkey Kong Hockey
 1984 Donkey Kong Circus (Panorama Screen)
 1991 Mario the Juggler (New Wide Screen)
2020 Super Mario Bros.(Colour Screen)

Nintendo Entertainment System 
 1983 Donkey Kong
 1983 Donkey Kong Jr.
 1983 Mario Bros.
 1983 Donkey Kong Jr. Math
 1984 Tennis
 1984 Pinball
 1984 Golf
 1985 Wrecking Crew
 1985 Super Mario Bros.
 1986 Super Mario Bros.: The Lost Levels (Japan)
 1986 All Night Nippon Super Mario Bros. (Japan)
 1987 Mike Tyson's Punch-Out!!
 1987 Golf Japan Course
 1987 Golf US Course
 1988 Kaettekita Mario Bros. (Japan)
 1988 Donkey Kong Classics
 1988 Super Mario Bros. 2
 1988 Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally (Famicom Disk Drive)
 1988 Super Mario Bros. 3
 1988 Super Mario Bros. + Duck Hunt (USA)
 1989 Donkey Kong Classics (USA, Europa)
 1990 Punch Out!!
 1990 Dr. Mario
 1990 Super Mario Bros. + Duck Hunt + World Class Track Meet (USA)
 1991 NES Open Tournament Golf
 1991 Mario & Yoshi
 1991 Yoshi (USA)
 1992 Yoshi's Cookie
 1993 Mario Is Missing! (USA)
 1993 Mario's Time Machine (USA)
 1994 Wario Woods

Game Boy 
 1989 Super Mario Land
 1989 Alleyway
 1989 Baseball
 1989 Tennis
 1990 Qix
 1990 Dr. Mario
 1990 F1 Race
 1990 Golf
 1991 Mario & Yoshi
 1991 Yoshi
 1992 Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins
 1992 Yoshi's Cookie
 1994 Wario Land: Super Mario Land 3
 1994 Donkey Kong
 1995 Mario’s Picross
 1995 Donkey Kong Land
 1996 Picross 2 (Japan)
 1996 Tetris Attack
 1996 Donkey Kong Land 2
 1997 Game & Watch Gallery
 1997 Game & Watch Gallery 2
 1997 Donkey Kong Land III 
 1999 Game & Watch Gallery 3
 1999 Super Mario Bros. Deluxe
 1999 Mario Golf
 2000 Mario Tennis
 2001 Mobile Golf (Japan)

Super Nintendo Entertainment System 
 1991 Super Mario World
 1992 Mario Paint
 1992 Super Mario Kart
 1993 Mario to Wario
 1993 Yoshi's Cookie
 1993 Mario is Missing
 1993 Mario's Time Machine
 1993 Mario's Early Years! Fun with Letters (USA)
 1993 Mario's Early Years! Fun with Numbers (USA)
 1993 Mario's Early Years! Preschool Fun (USA)
 1993 Super Mario All-Stars
 1993 Yoshi's Safari
 1994 Super Mario All-Stars + Super Mario World
 1995 Super Mario World 2: Yoshi’s Island
 1995 Mario Excite Bike (Satellaview)
 1995 Mario's Super Picross (Japan)
 1996 Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (Japan & USA)
 1998 Wrecking Crew '98
 1998 Tetris & Dr. Mario

Virtual Boy 
 1995 Mario's Tennis
 1995 Mario Clash
 1995 Virtual Boy Wario Land

Nintendo 64 
 1996 Super Mario 64
 1996 Mario Kart 64
 1997 Yoshi's Story
 1998 Mario Party
 1998 Mario no Photopi (Japan)
 1999 Super Smash Bros.
 1999 Donkey Kong 64
 1999 Mario Golf
 1999 Mario Artist – Paint Studio (Japan)
 1999 Mario Party 2
 2000 Mario Artist – Talent Studio (Japan)
 2000 Mario Artist – Communication Kit (Japan)
 2000 Mario Tennis
 2000 Mario Artist – Polygon Studio (Japan)
 2000 Paper Mario
 2001 Mario Party 3
 2001 Dr. Mario 64 (USA)

Game Boy Advance 
 2001 Super Mario Advance
 2001 Mario Kart: Super Circuit
 2001 Super Mario Advance 2: Super Mario World
 2002 Game & Watch Gallery Advance
 2002 Yoshi's Island: Super Mario Advance 3
 2003 Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3
 2003 Mario & Luigi: Superstar Saga
 2004 NES Classics Series: Super Mario Bros.
 2004 NES Classics Series: Donkey Kong
 2004 Mario Bros. (Japan)
 2004 Wrecking Crew (Japan)
 2004 NES Classics Series: Dr. Mario
 2004 Mario Golf: Advance Tour
 2004 Mario VS Donkey Kong
 2004 Donkey Kong Country 2
 2004 Super Mario Ball
 2004 Mario Party Advance
 2004 Famicom Mini: Mario Bros. (Japan)
 2004 Famicom Mini: Super Mario Bros. 2 (Japan)
 2004 Famicom Mini: Wrecking Crew (Japan)
 2004 Mario Pinball Land
 2005 Mario Tennis: Power Tour
 2005 Yoshi's Universal Gravitation

Nintendo GameCube 
 2001 Luigi’s Mansion
 2002 Super Smash Bros. Melee
 2002 Super Mario Sunshine
 2002 Mario Party 4
 2003 Wario World
 2003 Nintendo Puzzle Collection
 2003 Mario Party 5
 2003 Mario Kart: Double Dash!!
 2004 Mario Golf: Toadstool Tour
 2004 Mario Party 6
 2004 Paper Mario 2: Die Legende vom Äonentor
 2004 Mario Power Tennis
 2005 Dancing Stage Mario Mix
 2005 Mario Superstar Baseball
 2005 Mario Smash Football
 2005 Mario Party 7
 2005 SSX On Tour
 2005 NBA Street V3
 2005 Dance Dance Revolution: Mario Mix

Nintendo e-Reader 
 2002 Donkey Kong
 2003 Donkey Kong Jr.
 2003 Donkey Kong 3

Nintendo DS 
 2004 Super Mario 64 DS
 2004 Wario Ware: Touched!
 2004 Yoshi Touch & Go
 2005 Mario Kart DS
 2005 Mario & Luigi: Zusammen durch die Zeit
 2005 Super Princess Peach
 2005 Yakuman DS
 2006 New Super Mario Bros.
 2006 Yoshi’s Island DS
 2006 Game & Watch Collection (Japan)
 2007 Mario Slam Basketball
 2007 Mario Party DS
 2007 Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis
 2007 Itadaki Street DS (Japan)
 2008 Game & Watch Collection (USA)
 2008 Game & Watch Collection 2 (Japan)
 2008 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen
 2009 Mario & Luigi: Abenteuer Bowser
 2009 Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen
 2009 Dr. Mario für Zwischendurch (DSiWare)
 2009 Mario vs. Donkey Kong: The Minis March Again! (DSiWare)
 2009 Mario-Uhr (DSiWare)
 2009 Mario-Taschenrechner (DSiWare)
 2010 Game & Watch Mario's Cement Factory (DSiWare)
 2010 Game & Watch Donkey Kong Jr. (DSiWare)
 2011 Mario vs. Donkey Kong: Aufruhr im Miniland!
 2011 Wario Ware D.I.Y

Wii 
  2006 Wario Ware: Smooth Moves
 2007 Mario Party 8
 2007 Mario Strikers Charged Football
 2007 Super Paper Mario
 2007 Super Mario Galaxy
 2007 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen
 2008 Mario Kart Wii
 2008 Dr. Mario & Bazillenjagd (WiiWare)
 2008 Super Smash Bros. Brawl
 2008 Mario Super Sluggers (Japan und USA)
 2009 Mario Power Tennis (New Play Control)
 2009 Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen
 2009 New Super Mario Bros. Wii
 2010 Super Mario Galaxy 2
 2010 Super Mario All-Stars – 25 Jahre: Jubiläumsedition
 2011 Mario Sports Mix
 2011 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012
 2011 Straßen des Glücks
 2012 Mario Party 9

Nintendo 3DS 
 2011 Super Mario 3D Land
 2011 Mario Kart 7
 2012 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012
 2012 Mario Tennis Open
 2012 New Super Mario Bros. 2
 2012 Paper Mario: Sticker Star
 2013 Luigi’s Mansion 2
 2013 Mario & Donkey Kong: Minis on the Move
 2013 Mario & Luigi: Dream Team Bros.
 2014 Mario Party: Island Tour
 2014 Mario Golf: World Tour
 2014 Super Smash Bros for Nintendo 3DS
 2014 Ultimate NES Remix
 2015 Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars
 2015 Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition
 2015 Dr. Mario: Miracle Cure
 2015 Mario & Luigi: Paper Jam Bros.
 2016 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016
 2016 Mini Mario & Friends: amiibo Challenge
 2016 Mario Party: Star Rush
 2016 Super Mario Maker for Nintendo 3DS
 2017 Poochy & Yoshi's Woolly World
 2017 Mario Sports Superstars
 2017 Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen
 2017 Mario Party: The Top 100
 2018 Captain Toad: Treasure Tracker
 2018 Wario Ware Gold
 2018 Luigi's Mansion
 2019 Mario & Luigi Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise

Wii U 
 2012 Nintendo Land
 2012 New Super Mario Bros. U
 2013 Game & Wario
 2013 New Super Luigi U
 2013 Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014
 2013 Super Mario 3D World
 2013 NES Remix
 2013 Dr. Luigi
 2014 NES Remix 2
 2014 Mario Kart 8
 2014 Super Smash Bros. for Wii U
 2014 Captain Toad: Treasure Tracker
 2015 Mario Party 10
 2015 Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars
 2015 amiibo Touch & Play: Nintendo Classics Highlights
 2015 Yoshi’s Woolly World
 2015 Super Mario Maker
 2015 Mario Tennis: Ultra Smash
 2016 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016
 2016 Mini Mario & Friends: amiibo Challenge
 2016 Paper Mario: Color Splash

Nintendo Switch 
 2017 Mario Kart 8 Deluxe
 2017 Mario + Rabbids: Kingdom Battle
 2017 Super Mario Odyssey
 2017 Just Dance 2018 for Nintendo Switch (Im Video zu Just Mario)
 2018 Donkey Kong Country: Tropical Freeze
 2018 Mario Tennis Aces
 2018 Captain Toad: Treasure Tracker
 2018 Super Mario Party
 2018 Super Smash Bros. Ultimate
 2019 New Super Mario Bros. U Deluxe
 2019 Yoshi’s Crafted World
 2019 Super Mario Maker 2
 2019 Luigi’s Mansion 3
 2019 Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020
 2020 Paper Mario: The Origami King
 2020 Super Mario 3D All Stars
 2020 Mario Kart Live: Home Circuit
 2021 Super Mario 3D World + Bowser's Fury
 2021 Mario Golf: Super Rush
 2021 Mario Party Superstars
 2022 Mario Strikers: Battle League Football
 2022 Mario + Rabbids Sparks of Hope

Sonstige 
 1981 Donkey Kong (Apple II)
 1982–1988 Donkey Kong (u. a. ColecoVision, Atari 2600, Intellivision, Commodore 64)
 1983–1988 Donkey Kong Jr. (ColecoVision, Atari 7800, Intellivision, Atari 2600)
 1983–1988 Mario Bros. (Atari 2600, Atari 5200, Atari 7800 u. a.)
 1986 Super Mario Bros. Special (NEC PC88)
 1986 All Night Nippon Super Mario Bros. (Famicom Disk System)
 1986 Golf (Famicom Disk System)
 1986 I Am A Teacher: Super Mario Sweater (Famicom Disk System)
 1986 Super Mario Bros. (Famicom Disk System)
 1986 Super Mario Bros. 2 (Famicom Disk System)
 1987 Famicom Grand Prix: F-1 Race (Famicom Disk System)
 1987 Golf: Japan Course (Famicom Disk System)(Japan)
 1987 Golf: Japan Course (Gold) (Famicom Disk System)
 1987 Golf: US Course (Famicom Disk System)(Japan)
 1987 Golf: US Course (Gold) (Famicom Disk System)
 1988 Donkey Kong (Famicom Disk System)
 1988 Donkey Kong jr. (Famicom Disk System)
 1988 Famicom Grand Prix2: 3D Hot Rally (Famicom Disk System)
 1988 Return of Mario Bros. (Famicom Disk System)
 1989 Wrecking Crew (Famicom Disk System)
 1990 Golf (Nintendo Power)
 1990 Super Mario World (Barcode Battler 2)
 1991 Mario Teaches Typing (PC)
 1991 Super Mario Bros. & Friends: When I Grow Up (PC)
 1992 Mario is Missing oder Mario wird Vermisst (PC)
 1993 Hotel Mario (CD-i)
 1993 Mario's Early Years! Fun with Numbers oder Marios Rechenkünste (PC)
 1993 Mario's Early Years! Fun with Letters (PC)
 1993 Mario's Early Years! Preschool FUN oder Marios Vorschule (PC)
 1993 Mario's Time Machine oder Marios Zeitmaschine (PC)
 1994 Donkey Kong (Nintendo Power)
 1995 Marios Picross (Nintendo Power)
 1995 Mario's FUNdamentals (PC)
 1996 Picross 2 (Nintendo Power)
 1997 Mario Teaches Typing 2 (PC)
 1997 Dr. Mario (Satellaview)
 1997 Game & Watch Gallery
 1998 Dr. Mario (Nintendo Power)
 1998 Wrecking Crew '98 (Nintendo Power)
 2016 Super Mario Run (iOS, Android)
 2017 Monopoly Gamer (Brettspiel, Hasbro)
 2019 Dr. Mario World (iOS, Android)
 2019 Mario Kart Tour (iOS, Android)

Siehe auch: Super Mario

!
Mario